Коробко — українське прізвище.

 Коробко Аліна Миколаївна — українська концертно-камерна співачка.
 Коробко Василь Іванович — учасник партизанського руху в Україні під час німецько-радянської війни.
 Коробко Василь Петрович (1980) — начальник Адміністрації Державної кримінально-виконавчої служби України.
 Коробко Дмитро Миколайович — старший прапорщик Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Коробко Лілія Анатоліївна — українська поетеса, юрист, журналіст, громадський діяч.
 Коробко Микола Іванович (1937-2021) — український громадський діяч, депутат ВР України І скликання (ВР УРСР ХІІ скликання) (1990—1994).
 Коробко Олександр Володимирович (*1970) — радянський, туркменський та російський футболіст, воротар.

Див. також 
 Коробка
Українські прізвища